Гресія () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Бозіору.
 Гресія () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Старкіожд.
 Гресія () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Стежару.